Cet article présente la liste des participants au NBA All-Star Game, qui ont été sélectionnés pour le All-Star Game NBA au moins une fois lors de leur carrière. Le nombre inscrit est le nombre de sélections du joueur et non le nombre de matches joués. Par exemple, Shaquille O'Neal a été sélectionné au All-Star Game 15 fois, mais manqua trois matches pour cause de blessure.

Voir aussi 
 NBA All-Star Week-end.
 Liste des records du NBA All-Star Game.

Articles connexes 
 NBA All-Star Game.

Liste en rapport avec le basket-ball
National Basketball Association All-Star Game